Гран-при Монако 1980 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе Монте-Карло 18 мая 1980 года. Запомнился зрелищной аварией на старте, когда Дерек Дейли совершил тройной прыжок через автомобили Бруно Джакомелли, Алена Проста и своего напарника по команде Жана-Пьера Жарье. Все четверо сошли с дистанции, хотя никто серьёзно не пострадал.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако